Музалевский — фамилия:

 
 Музалевский, Владимир Ильич (настоящая фамилия — Бунимович; 1894—1964) — советский музыковед и педагог. 
 Музалевский, Леонид Семёнович (род. 1960) — российский политик, председатель Орловского областного Совета народных депутатов.